Ciudad alta puede referirse a:

 Ciudad Alta, distrito de la ciudad española de Las Palmas de Gran Canaria.
 Acrópolis, parte alta de algunas ciudades.
 Barrios altos .